«Little Apple» () — песня в исполнении дуэта  () в составе Вана Тайли () и Сяо Яна (). Была издана в качестве промо к фильму Old Boys: The Way of the Dragon () и быстро стала очень популярной в китайском киберпространстве, превратившись в интернет-мем.

Версия группы T-ara 

Южнокорейская гёрл-группа T-ara записала (с участием самих Chopstick Brothers) свою версию песни, с текстом на корейском и китайском языках. Она была выпущена как цифровой сингл 24 ноября 2014 года.

Премии 
 American Music Awards 2014: International Song Award
 Mnet Asian Music Awards 2014: Favorite Music in China

Примечания 

Песни на китайском языке
Песни 2014 года
Синглы 2014 года
Песни группы T-ara
Песни на корейском языке